ХГУ:
 Россия
 Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова.

 Украина
 Харьковский государственный университет имени А. М. Горького.
 Херсонский государственный университет.
 Таджикистан
 Худжандский государственный университет.